Down ([], engl. unten, herunter, herab, nieder) steht für:
 County Down, Grafschaft in Nordirland
 Down (District), ehemaliger District in Nordirland
 Down-Syndrom (Trisomie 21), Genommutation beim Menschen
 Quark (Physik)#Flavours, Down-Quark
 Down (Band), Metal-Band
 Down (Film), Film von Dick Maas aus dem Jahr 2001
 Down (Sport), Spielabschnitt im American und Canadian Football
 Down, ein Kommando bei der Hundeerziehung

Personen:
 Alec Down (1914–1995), britischer Archäologe
 Anton Down-Jenkins (* 1999), neuseeländischer Wasserspringer

 Blaine Down (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Corey Down (* 1979), neuseeländischer Eishockeyspieler
 Elissa Down (* 1975), australische Filmregisseurin
 Jennifer Down (* 1990), australische Schriftstellerin
 John Langdon Down (1828–1896), britischer Arzt mit dem Fachgebiet Neurologie; Namensgeber für das Down-Syndrom
 Lauren Down (* 1995), neuseeländische Cricketspielerin
 Lesley-Anne Down (* 1954), britische Schauspielerin
 Richard Down, britischer Autorennfahrer
 Vicky Down (1926–2020), belgischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker

Siehe auch:
 Daun (Begriffsklärung)
 Downe
 Town